Пи́льчиков — російське прізвище.

 Пильчиков Дмитро Павлович (1821—1893) — український громадський і культурний діяч, педагог.
 Пильчиков Микола Дмитрович (1857—1908) — український фізик, син Дмитра Пильчикова.

Російські прізвища